Марија Марсела () мексичка је глумица.

Теленовеле

Серије

Спољашње везе 

 

Рођени 1961.
Мексичке глумице
Биографије живих особа